Antonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1995), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois